Katharina von Kleve ist der Name folgender Personen:

 Katharina von Kleve (Geldern) (1417–1476), Herzogin von Geldern und Gräfin von Zütphen
 Katharina von Kleve (1548–1633), Herzogin von Guise, siehe Catherine de Clèves, duchesse de Guise